Peter Lundgren – tennista svedese
Peter Lundgren – politico svedese